Korfanty ist der Name

 eines Mitglieds des deutschen Reichstages und polnischen Ministerpräsidenten, geborenem  Adalbert Korfanty, siehe Wojciech Korfanty (1873–1939)
 eines polnischen Senators, siehe Bronisław Korfanty (* 1952)
 eines polnischen, improvisierten Panzerwagen aus der Zeit des dritten Schlesischen Aufstands, siehe Korfanty (Panzerwagen)